Escobar est un nom d'origine de la province de León.

Patronyme 

 Abelardo Escobar Prieto (1938-2019), homme politique mexicain ;
 Aitor Escobar (né en 1991), coureur cycliste espagnol ;
 Alcides Escobar (né en 1986), joueur vénézuélien de baseball ;
 Alex Escobar (né en 1965), footballeur colombien ;
  (1417-1485),  duc de Villahermosa ;
 Álvaro Escobar (né en 1966), acteur américano-chilien ;
 plusieurs 
 Andrés Dias de Escobar (1348-1431), évêque espagnol ;
 Antonio Escobar Huerta (1879-1940), général républicain espagnol ;
 Antonio Escobar y Mendoza (1589-1669), prêtre jésuite espagnol ;
  (), vicomtesse Quintanilla de Flórez ;
 Dario Escobar, ermite d'origine colombienne retiré dans une grotte de la vallée de Qadisha (Liban-Nord) ; 
 Diego Osorio de Escobar y Llamas (1608-1673), vice-roi de la Nouvelle-Espagne ;
 Eduardo Escobar (né en 1989), joueur vénézuélien de baseball ;
 Elba Escobar (née en 1954), actrice, scénariste et présentatrice vénézuélienne ;
 Enrique Serrano Escobar (né en 1958), maire mexicain ;
 Eric Escobar (né en 1979), catcheur portoricain ;
 Fidel Escobar (né en 1995), footballeur panaméen ;
 Gonzalo Escobar (né en 1989), joueur équatorien de tennis ;
 Jean Escobar, prêtre et compositeur actif à Bordeaux autour de 1620 ;
 José Bernardo Escobar (1797-1849), homme politique guatémaltèque ;
 José Escobar Saliente (1908-1994), scénariste et dessinateur espagnol de bande dessinée ;
 Juan Francisco Escobar (né en 1949), arbitre paraguayen de football ;
 Juan Pablo Escobar (né en 1951), arbitre de football guatémaltèque ;
 Julián López Escobar (né en 1982), matador espagnol surnommé « El Juli » ;
 Kelvim Escobar (né en 1976), joueur vénézuélien de baseball ;
 Manolo Escobar (1931-2013), chanteur espagnol ;
 Manuel Escobar (né en 1984), grimpeur vénézuélien ;
  (née en 1955),  marquise de las Marismas del Guadalquivir ;
 Mario Escobar (né en 1986), arbitre guatémaltèque de football ;
 Marisol Escobar, (1930-2016) sculptrice vénézuélo-américaine ;
 Matías Escobar (né en 1982), footballeur argentin ;
 Matías de Escobar y Llamas (La Orotava, Espagne, 1680 ou 1688 - Morelia, Mexique, 1748) est un religieux espagnol de l'Ordre de Saint Augustin.
 Pablo Escobar (1949-1993), trafiquant colombien de cocaïne ;
 Pablo Daniel Escobar (né en 1978), footballeur bolivien ;
 Pedro Escobar (), explorateur portugais ;
 Pedro de Escobar, compositeur portugais de la Renaissance
 Sebastían Escobar (1831-1893), militaire mexicain ;
 Sergi Escobar (né en 1974), coureur cycliste espagnol ;
 Sixto Escobar (1913-1979), boxeur portoricain ;
 Vicente Escobar (1762-1834), peintre cubain ;
 Walter Escobar (né en 1968), footballeur colombien ;
 Yunel Escobar (né en 1982), joueur cubain de baseball.

Toponyme 

 Escobar, arrondissement argentin de la province de Buenos Aires ;
 Belén de Escobar, le chef-lieu du partido d'Escobar, dans la Province de Buenos Aires  ;
 , district paraguayen du département de Paraguarí ;
 Stade Sixto Escobar, à San Juan, à Porto Rico.
 San Escobar est un pays de fiction.

Autres

 Escobar (film, 2017)

Patronyme hispanique